Да́рио Манджаро́тти (, , , Италия — , , Лигурия, Италия) — итальянский фехтовальщик на шпагах, олимпийский чемпион Игр в Хельсинки (1952) и 5-кратный чемпион мира.

Сын , выступавшего за итальянскую сборную по фехтованию на Олимпиаде 1908 года в Лондоне, старший брат Эдоардо Манджаротти и . Его племянница  участвовала в Олимпийских играх 1976 и 1980 годов. По окончании карьеры с 1967 года возглавлял итальянскую спортивную школу по фехтованию Circolo della Spada.

Спортивные результаты

Олимпийские игры 
 1948 — серебро в командной шпаге
 1952 — олимпийский чемпион в командной шпаге, серебряный призёр в индивидуальной шпаге (уступил только своему брату Эдоардо).

Чемпионаты мира 
 Золото:
 1937, 1949, 1950, 1953 — командная шпага,
 1949 — индивидуальная шпага;
 Серебро:
 1951, 1970 — командная шпага;
 Бронза:
 1938, 1947 — командная шпага,
 1950 — индивидуальная шпага.

Ссылки 
 Дарио Манджаротти на Олимпийских играх  
 Addio a Dario Mangiarotti uno dei moschettieri della scherma italiana 

Фехтовальщики Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1948 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Италии по фехтованию